Sorosporella är ett släkte av svampar. Sorosporella ingår i ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Köttkärnsvampar
Sorosporella